Hurtumpascual kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hurtumpascual (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Hurtumpascual (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar